Los Tres Mártires de Chimbote fueron un grupo de dos sacerdotes franciscanos polacos y un sacerdote misionero italiano asesinados en Perú en 1991 por la organización terrorista Sendero Luminoso. Michał Tomaszek y Zbigniew Adam Strzalkowski y Alessandro Dordi fueron asesinados el 9 de agosto y 25 de agosto de 1991, respectivamente.

Ambos franciscanos polacos dedicaron su trabajo a los fieles del Perú en actos caritativos y misericordiosos que apelaron a su carisma franciscano, tomando como modelos para su trabajo tanto a San Francisco de Asís como a San Maximiliano Kolbe. En respuesta a una sequía en 1989, los dos frailes trajeron consigo alimentos de Caritas para atender las necesidades inmediatas de la gente. Sin embargo, los dos también catequizaron a los fieles y predicaron sobre varios santos, en el proceso, revitalizando la fe del pueblo peruano.

Dordi sirvió en Perú desde 1980 y atendió las necesidades sociales del pueblo peruano mientras ayudaba con los programas de desarrollo rural y por sus estimadas habilidades de predicación.

El Papa Francisco dio su aprobación el 3 de febrero de 2015 a su beatificación después de afirmar su martirio, y la celebración de la beatificación fue celebrado en Perú por el cardenal Angelo Amato el 5 de febrero de 2015. Se requerirá un milagro atribuido a los tres para su eventual canonización.

Referencias

Hombres
Fallecidos en 1991
Beatificaciones por papa
Asesinados en Perú
Víctimas de Sendero Luminoso
Misioneros de Italia